SZT steht für:
 Stammzelltransplantation
 Seilzugangstechnik
 Sendezeit

SzT steht für:
 Sammlung zur Tat, eine 1949 gegründete deutsche Partei

SZT